Føvling kan henvise til
 Føvling (Horsens Kommune) – bebyggelse i Føvling Sogn (Horsens Kommune)
 Føvling (Vejen Kommune) – landsby i Føvling Sogn (Vejen Kommune)

Se også:
 Føvling Sogn (Horsens Kommune)
 Føvling Sogn (Vejen Kommune)